Aldo de Benedetti (Roma, 1892 - 1970), dramaturg i guionista italià 
 Andries Benedetti (fl. 1636 – 1650), pintor barroc flamenc especialitzat en natures mortes 
 Giovanni Battista Benedetti (Venècia, 1530 - Torí, 1590), matemàtic i físic italià 
 Mario Benedetti (Paso de los Toros, 1920 - Montevideo, )
 Michele Benedetti (Loreto, Ancona, 1778 - després de 1862), baix italià 
 Rino Benedetti (Ponte a Buggianese, Toscana, 1928 - Ponte a Buggianese, 2002), ciclista italià